Klotho kan syfta på:

 Klotho – i grekisk mytologi en av moirerna
 Klotho (enzym) – ett protein i kroppen
 97 Klotho – en asteroid